Per Falk kan avse:

Per Falk (militär) (1879–1944), svensk militär (överste)
Per Falk (målare) (1924–1982), svensk målare, skulptör och teaterdekoratör
Per Falk (jurist) (född 1933), svensk jurist

Se även
Per-Olav Sivertzen-Falk (1910–2005), svensk scenograf, teaterarkitekt och målare